Güler ist ein türkischer weiblicher Vorname mit der Bedeutung die Glückliche, die Lachende, der auch als Familienname auftritt.

Namensträger

Vorname 

 Güler Duman (* 1967), türkische Sängerin
 Güler Sabancı (* 1955), türkische Unternehmerin

Familienname 
 Ahmet Güler (* 1957), türkisch-deutscher Unternehmer
 Ara Güler (1928–2018), türkisch-armenischer Fotograf
 Arda Güler (* 2005), türkischer Fußballspieler
 Asil Kaan Güler (* 1994), türkischer Fußballtorhüter
 Cevat Güler (* 1959), türkischer Fußballtrainer
 Esat Polat Güler (* 2007), türkischer Schauspieler
 Faikah Güler (1966–2020), deutsche Transplantationsforscherin, Nephrologin und Hochschullehrerin
 İlhan Güler, türkischer Boxer
 Mastafa Güler (* 1975), türkischer Radrennfahrer

 Muammer Güler (* 1949), türkischer Politiker
 Mutlu Güler (* 1998), türkischer Fußballspieler 
 Onurcan Güler (* 1995), türkischer Fußballspieler
 Özcan Güler (* 1975), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Semih Güler (* 1994), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Serap Güler (* 1980), deutsche Politikerin (CDU)
 Vural Güler (* 1971), türkischer Sänger und Bağlamaspieler
 Yaşar Güler (* 1954), türkischer General
 Ziya Güler (* 1952), türkischer Generalleutnant

Einzelnachweise 

Türkischer Personenname
Weiblicher Vorname
Familienname